Meunasah Balee (Lhonga), een plaats in Indonesië
Meunasah Balee (Bandar Baru), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing